«Стихотворения Каррера, Эллиса и Эктона Беллов» () — сборник стихотворений английских писательниц и поэтесс Шарлотты, Эмили и Энн Бронте, выпущенный в 1846 году.

Сборник стихотворений был напечатан за счёт самих сестёр Бронте. При жизни их поэзию успех обошёл стороной, в отличие от некоторых романов, например, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте.

См. также 
 .

Ссылки 
 

Произведения сестёр Бронте
Стихотворения на английском языке
Книги 1846 года
Сборники стихов 1846 года
Появились в 1846 году в Великобритании